Joe Philbin (1961) – allenatore di football americano statunitense
Mary Philbin (1902-1993) – attrice statunitense
Patrick Philbin (1874-1929) – tiratore di fune britannico
Regis Philbin (1931-2020) – conduttore televisivo, attore e doppiatore statunitense5